Брэ́йден Моско́ви (, вариант: Моска́уи; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2016).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (3 этап).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2017).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Келли Москови () играл в команде Саскачевана на .

Брэйден окончил Университет Атабаски. Работает кредитным брокером в собственной компании TMG (The Mortgage Group), находящейся в Реджайне.

Начал заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 14 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Braeden Moskowy»
 Страница команды Рида Карразерса (Team Reid Carruthers) на сайте Grand Slam of Curling (в веб-архиве по состоянию на 14 ноября 2017)

 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу